Ewelina Marciniak (ur. 1976) – polska piosenkarka
 Ewelina Marciniak (ur. 1984) – polska reżyser teatralna